ATI est un sigle qui peut désigner :
 arts et technologies de l'image, une formation universitaire artistique et technique à l'image de synthèse, située à Paris 8 ;
 Aero Trasporti Italiani, une compagnie aérienne italienne du groupe Alitalia ;
 , une entreprise de métallurgie dont les actions s'échangent à la Bourse de New York sous le symbole « ATI » ;
 ATI Technologies, une filiale dAdvanced Micro Devices spécialisée dans la production de microprocesseur pour carte graphique, anciennement Array Technologies Industry ;
  (en français, Institut de technologie d'Auckland), aujourd'hui l'Université de technologie d'Auckland ;
 Allied Telesis Inc., un constructeur de matériel réseau, précédemment connu sous le nom d'Allied Telesyn ;
 Agricultural Technical Institute (en français, Institut technique d'agriculture), un campus américain situé à Wooster, dans l'Ohio, rattaché à l'Université d'État de l'Ohio ;
 A. T. I., un recueil de poésie publié en 1944 par A.P. Herbert ;
 Agence tunisienne d'Internet, un fournisseur d'accès à Internet tunisien ;
 assistance technique informatique ;
 Any Time Interrogation, une requête du protocoles GSM MAP permettant de localiser l'antenne à laquelle un téléphone est connecté ;
 Above threshold ionisation'' (en français, ionisation au-dessus du seuil) ;
 Air Toulouse International, une ancienne compagnie aérienne française ;
 Allocation des travailleurs indépendants : en France, revenu de remplacement versé par l'assurance chômage à certains indépendants ayant cessé leur activité.ATI est un code qui peut désigner :
 .Ati''' peut faire référence à :
 Ati, une population des Philippines rangées parmi les Négritos ;
 Ati, une ville du Tchad.

Abréviation
Code